Mircea Stănescu poate fi:

 Mircea Stănescu (deputat) (1969 - 2009), politician român
 Mircea Stănescu (istoric), istoric român
 Mircea Vasiliu Stănescu (1841 - 1888), avocat, publicist, culegător de folclor, scriitor și politician român